Sprawa oddalona (ang. Overruled!, 2009) – kanadyjski serial fabularny.
Premiera serialu miała miejsce 13 września 2009 na antenie Family Channel. W Polsce serial miał premierę 14 czerwca 2009 przez antenę ZigZap.

Opis fabuły 
Zabawne perypetie przebojowego 15-latka Jareda „Coop” Coopera. Dzięki wyjątkowym zdolnościom Jared został mianowany mecenasem w szkolnym sądzie Banting High School. Wraz z nim na sądowej ławie zasiadają: mecenas Kaleigh Stewart, sędzia Tara Bohun oraz urzędnik Rusty Dougal. Jak nastolatki poradzą sobie z interpretacją prawa?

Obsada 
 Jacob Kraemer jako Jared „Coop” Cooper
 Sally Taylor-Isherwood jako Kaleigh Stewart
 Nick Spencer jako Russell „Rusty” Dougal
 Jasmine Richards jako Tara Bohun
 Tammy Isbell jako Linda Cooper
 Tom Barnett jako Gil Cooper
 Sara Waisglass jako Jordana ‘Jordy’ Cooper

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Programy telewizji Family Channel
Programy telewizji Teletoon